Божидар Джуркович е бивш сръбски футболист, атакуващ полузащитник.

Кариера 
Започва кариерата си в родния Спартак Суботица Сърбия през 1991. През 1994 отива във Войводина Сърбия, където остава до трансфера си в ЦСКА през лятото на 1997. За армейците играе един сезон и има 18 мача и 5 гола. След ЦСКА играе във Витория Гимараеш Португалия от 1998 до 1999, ОФК Белград Сърбия през 2003, Унион Берлин Германия от 2000 до 2002, отново ОФК Белград Сърбия през 2003, Арсенал Тула Русия през 2004, Смедерево Сърбия от 2005 до 2006, ФК Явор Сърбия от 2006 до 2007 и БАСК Белград Сърбия от 2007 до края на кариерата си през 2010.

Сръбски футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Родени в Суботица